Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1953/54 war die neunte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Oberliga-Absteiger SC Concordia Hamburg neu in die Amateurliga, ebenso die beiden Aufsteiger SC Sperber Hamburg (Rückkehr nach drei Spielzeiten) und Wandsbeker FC (Rückkehr nach zwei Spielzeiten).

Sieger wurde der SC Concordia Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Dort belegte Concordia nur den dritten und Bergedorf nur den letzten Platz seiner Gruppe, wodurch beide den Aufstieg verpassten.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. TuS Hamburg 1880 und der SV Polizei Hamburg hatten zuvor zwei Jahre, Rasensport Harburg drei Jahren der Amateurliga angehört.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1953/54 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1953/54 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1953
Fußballsaison 1953/54